een verzamelalbum met de grootste hits van een bepaalde artiest of band
The best of BZN
Best of Vanilla Ninja
The Very Best of Prince
The Very Best of (Jethro Tull)
Banana Productions: The Best Of
My Generation: The Very Best of The Who
The Best of The Doors (1973)
The Best of The Doors (2000)
The Best of Caravan - Canterbury Tales
The best of Caravan Live
Sia: Best Of... (2012)
The very best of Stars on 45 (1991)
The best of Stars on 45 (2005)

Zie ook 
Grootste Hits (doorverwijspagina)